Le Hanneton commun peut désigner : 
Melolontha melolontha en Europe (appelé « Hanneton européen » au Québec) ;
Phyllophaga anxia au Québec.

Coléoptère (nom vernaculaire)